Il singolare del torneo di tennis Bahamas Women's Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nastas'sja Jakimava che ha battuto in finale Angelique Kerber 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Petra Kvitová (primo turno)
 Cvetana Pironkova (quarti di finale)
 Timea Bacsinszky (quarti di finale)
 Rebecca Marino (semifinali)

  Angelique Kerber (finali)
  Johanna Larsson (primo turno)
  Anastasija Rodionova (secondo turno)
  Magdaléna Rybáriková (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Bahamas Women's Open 2011